Fritz Jacoby ist der Name folgender Personen:

* Fritz Jacoby (Komponist) (Carl Bernhard Fritz Jacoby, Pseudonym Byjacco; 1889–1948), deutscher Komponist
 Fritz Jacoby (Mediziner) (1902–1991), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Fritz Jacobi (1902–1974), deutscher Industriemanager und Sportfunktionär